

Ноєндорф (Баварія) — громада, федеральна земля Баварія

 Ноєндорф-Заксенбанде — сільська громада, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн
 Ноєндорф-бай-Ельмсгорн — громада, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн
 Ноєндорф (Рейнланд-Пфальц) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Ноєндорф — громада в кантоні Золотурн